Банг () — датская фамилия.

Известные носители:

 Банг, Антон Христиан (1840—1913) — норвежский историк.
 Банг, Герман (1857—1912) — датский писатель, деятель театра.
 Банг, Каролина (род. 1985) — испанская актриса
 Банг, Олуф Лундт (1788—1877) — профессор медицины, преподаватель Копенгагенского университета; сын Фредерика Людвига.
 Банг, Петер Георг (1797—1861) — датский юрист и государственный деятель.
 Банг, Фредерик Людвиг (1747—1820) — датский врач, профессор университета в Копенгагене; дядя Петера Георга.
 Банг-Хансен, Одд (1908—1984) — норвежский писатель и переводчик.

См. также 
 Бэнг

Примечания